Châtelus kan syfta på:
 Châtelus, Allier
 Châtelus, Isère
 Châtelus, Loire